Georgi Ivanov (auteur) (1894-1958), een Russische auteur
 Georgi Ivanov (ruimtevaarder) (1940), een Bulgaarse kosmonaut
 Georgi Tsvetkov (Georgi Tsvetkov Ivanov) (1947), een Bulgaarse voetballer
 Georgi Ivanov (voetballer, 1967), Bulgaars voetballer
 Georgi Ivanov (voetballer, 1976), Bulgaars voetballer
 Georgi Ivanov (voetballer, 1980), Bulgaars voetballer
 Georgi Ivanov (atleet) (1985), een Bulgaarse atleet 
 Georgi Ivanov (worstelaar) (1989), een Bulgaarse worstelaar